Ребекка Кисслинг (, род. 22 июля 1969) — американский гражданский активист, пролайфер, правозащитник, адвокат по семейному праву, президент организации «Спасти каждого» (), блогер. Общественная деятельность Кисслинг направлена на борьбу с абортами, особенно после случаев изнасилования.

Биография 
Мать Ребекки Джоанна забеременела после того, как в 1968 году стала жертвой серийного насильника, напавшего на неё с ножом, когда она поздно вечером возвращалась домой из магазина. В полиции консультант по изнасилованиям направил женщину в клинику, производившую нелегальные аборты, поскольку аборты были запрещены по закону штата Мичиган. Однако, антисанитарные условия, типичные для подпольных абортариев, грубость аборционистов и юридический риск, связанный с незаконной процедурой, заставили Джоанну изменить собственное первоначальное решение. Сразу после рождения девочки мать отдала её на удочерение.

Отданная в еврейскую семью в Детройте, Ребекка воспитывалась в иудейской вере и получила образование в юридической школе. В 23 года в сложный для себя жизненный период перешла в христианство.

Деятельность 
Кисслинг присоединилась к пролайф-движению после того, как в возрасте 19 лет встретилась со своей родной матерью и узнала от неё, что была зачата в результате изнасилования и едва не погибла от аборта.

Возглавляя созданную ей организацию «Спасти каждого», Кисслинг помогает женщинам, которые решили отказаться от абортов, несмотря на то, что их беременность произошла в результате изнасилования. Ребекка также является соучредителем других пролайферских организаций. С 2000 года Кисслинг проводит ежегодно около 50 выступлений в кризисных центрах, церквях, приходах, общественных и частных школах по всей стране.

Семья 
Ребекка замужем за Робертом Кисслингом с 1998 года. У них пятеро детей — трое родных и двое приёмных.

См. также 
 Беременность в результате изнасилования
 Аборт и христианство

Примечания

Ссылки 

 Официальный веб-сайт Ребекки Кисслинг 

Общественные деятели США
Правозащитники США